Miejscowości w USA:
 North Providence – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
Gminy w USA:
 North Providence (ang. North Providence Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence